Hans Schwarz est un nom porté par plusieurs personnes :
  (1492-1550), sculpteur allemand ;
  (1890-1967), écrivain allemand ;
  (1895-1965), cavalier suisse ;
  (1908-1983), acteur allemand ;
  (1939-), théologien protestant allemand.

Voir aussi 
 Hanns Schwarz (1888-1945), réalisateur autrichien ;
 Hans Schwartz (1913-1991), footballeur allemand.